

Дружний — селище, Верхньокетський район, Томська область
 Дружний — селище, Гур'євський округ, Калінінградська область
 Дружний — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Дружний — селище, Мценський район, Орловська область
 Дружний — селище, Первомайський район, Оренбурзька область
 Дружний — виселок, Селтинський район, Удмуртія
 Дружний — селище, Тахтамукайський район, Адигея
 Дружний — селище, Тоцький район, Оренбурзька область

Дружний — залізничний пасажирський зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці